Le Championnat d'Europe d'échecs peut désigner :
 le Championnat d'Europe d'échecs individuel ;
 le Championnat d'Europe d'échecs de la jeunesse ;
 le Championnat d'Europe d'échecs junior ;
 le Championnat d'Europe d'échecs des nations (championnat par équipe nationale) ;
 le Championnat d'Europe de solutions ;
 la Coupe d'Europe des clubs d'échecs (championnat par équipe).